Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 12 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 18:00 по местному времени (UTC+4). Восемь конькобежцев пробежали со времен, лучшим прежнего рекорда катка. Новый рекорд трека — 1:08,39 принадлежит Стефану Гротхёйсу.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ